De 16 dubbelparen met de hoogste world-ranking in de vrouwendubbel in september van 2015 waren automatisch geplaatst voor de eindronde. De overige 36 dubbelparen speelden, om zich te plaatsen voor de eindronde, eerst kwalificatieronde met 9 groepen van 4 paren. Alle groepswinnaars en 7 nummers twee (loting) plaatsen zich voor de eindronde.

De eindronde is een afvalsysteem met 16+9+7=32 dubbelparen. Er wordt geen wedstrijd om de 3/4 plaats gespeeld.
Zowel in de kwalificaties als in de eindronde tot de kwartfinale is de partij gewonnen als er 3 sets zijn gewonnen. Vanaf de kwartfinale dienen 4 sets gewonnen te worden.

Titelhouders waren de Duitsers Petrissa Solja en Sabine Winter. Zij verdedigden hun titel niet.

Geplaatste paren 
Plaatsing is op basis van de opgetelde individuele dubbelranking van september 2015.

Zij zijn direct geplaatst voor de eindronde en spelen niet tegen elkaar in de eerst ronde.

Belgische en Nederlandse deelnemers 

Namens Nederland nam Li Jie deel. Samen met haar Poolse dubbelpartner Li Qian eindigde ze als derde. Namens België namen de dubbelparen Eline Loyen / Lisa Lung en Margo Degraef / Nathalie Marchetti deel. Loyen en Lung kwamen door de kwalificatie heen maar sneuvelden in de eerste ronde.

Kwalificatie

Groep 1-3

Groep 4-6

Groep 7-9

Eindronde 

vrouwen dubbelspel